Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Judith Wiesner 6–1, 2–6, 6–3.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (campionessa)
 Barbara Paulus (secondo turno)
 Sandra Cecchini (quarti di finale)
 Judith Wiesner (finale)

 Helen Kelesi (secondo turno)
 Radka Zrubáková (semifinali)
 Federica Bonsignori (primo turno)
 Regina Rajchrtová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1991